Quassugarsuaq bezeichnet:
 Quassugarsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Quassugarsuaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland